Bojanow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Bojanów (kommunhuvudort), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat stalowowolski, 
 Bojanów (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat wieluński, 
 Bojanów (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat raciborski, 
 Bojanów (kommun), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat stalowowolski,

Tjeckien 

 Bojanov (ort), Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar